Списак садржи 1042 бициклиста.

2000-е

1980—2000.

1960—1980.

1946—1960.

Међуратни период

Период до Првог светског рата

Види још
 Списак бициклистичких тимова

Бициклисти
Бициклизам